Са́тер () — фамилия.

Известные носители 
 Сатер, Глен (род. 1943) — канадский хоккейный тренер и менеджер.
 Сатер, Мартин (род. 1983) — американский кёрлингист и джазовый музыкант.

См. также 
 
 Саттер
 Соттер